Зиновій (Мажуга) — єпископ Грузинської православної церкви, митрополит.
 Мажуга Микола Анатолійович (1981—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мажуга Петро Маркович — український науковець у галузі морфології, цитології та гістології, професор, доктор біологічних наук, лауреат премії ім. Д. К. Заболотного АН УРСР.
 Мажуга Юрій Миколайович — український актор театру і кіно, народний артист УРСР, народний артист СРСР.

Див. також 
 Мажугін Андрій Іванович